GeForce 30 — семейство графических процессоров компании Nvidia.
Серия была анонсирована 1 сентября 2020 года, в годовщину выпуска первого процессора серии GeForce — GeForce 256 (NV10), который был выпущен 21 годом ранее, в октябре 1999.

История 
1 сентября 2020 года без большой презентации, дома на кухне у исполнительного директора компании NVIDIA — Дженсена Хуанга была представлена новая линейка видеокарт на основе архитектуры Ampere. В этот день были продемонстрированы 3 модели — GeForce RTX 3070 ( содержит 17 млрд транзисторов в графическом ядре ), GeForce RTX 3080 ( содержит 28 млрд транзисторов в графическом ядре ) и GeForce RTX 3090 ( содержит 29 млрд транзисторов в графическом ядре ) .

17 сентября 2020 года начались продажи GeForce RTX 3080 и администрация компании не ожидала такого феноменального ажиотажа. Спекулянты скупали все партии и продавали их на eBay в несколько раз дороже.

23 сентября 2020 года пользователи стали жаловаться на нестабильную работу видеокарт 30 серии, в дальнейшем выяснилось, что партнеры NVIDIA, такие как Zotac, Palit, MSI и другие использовали некачественные конденсаторы низкой емкости.

24 сентября 2020 года начались продажи GeForce RTX 3090, но из-за спекулянтов эта видеокарта также редко встречалась на полках магазинов.

2 октября 2020 года было решено сдвинуть релиз GeForce RTX 3070 на 29 октября во избежание дефицита и технических проблем, как это было с предшественницами.

10 октября 2020 года временно были приостановлены продажи видеокарт версии Founders Edition моделей GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 во внутреннем магазине NVIDIA в связи с дефицитом. Глава компании Дженсен Хуанг подтвердил, что проблемы с поставками будут актуальны до начала 2021 года.

29 октября 2020 года стартовали продажи GeForce RTX 3070. Так как дата выхода была перенесена, складские запасы возросли и проблема с дефицитом была не столь критична, однако видеокарт по-прежнему на всех не хватало. В большинстве магазинов электроники к началу ноября 2020 года видеокарт 30 серии по прежнему не было в наличии.

1 декабря 2020 года состоялся анонс первой видеокарты среднего сегмента GeForce RTX 3060 Ti. Он прошел без рекламы, чтобы снизить стартовый ажиотаж. Продажи начались на следующий день.

12 января 2021 года была анонсирована наиболее массовая видеокарта GeForce RTX 3060. В отличие от всех остальных карт 30 поколения, эта модель не имела референсного дизайна, он зависел от партнеров.

18 мая 2021 года была представлена модернизированная линейка видеокарт, обладающая аппаратным ограничением майнинга популярной криптовалюты Ethereum. Так как программный метод оказался неэффективным и не помог решить проблему дефицита, пришлось выпустить модели с пометкой Lite Hash Rate (LHR), которые в два раза менее эффективны в майнинге. Однако соответствующего аналога GeForce RTX 3090 не было выпущено.

29 января 2022 года вместе с RTX 3050 была представлена старшая модель серии RTX 3090 Ti.

Архитектура 
Чипы семейства GeForce RTX 30 основаны на архитектуре RTX второго поколения, Ampere (названной в честь французского физика Андре Ампера). По заявлениям NVIDIA, производительность и энергоэффективность новой микроархитектуры была значительно улучшена, по сравнению с предыдущим поколением чипов, основанных на архитектуре Turing. Это было достигнуто в том числе благодаря переходу на 8-нм техпроцесс, что позволило значительно увеличить количество вычислительных блоков.

Технологии и приложения 
 NVIDIA Reflex — измерение и снижение задержек в играх.
 NVIDIA Broadcast — приложение для стриминга с инструментами для обработки видео и голоса на базе ИИ.
 NVIDIA DLSS 2.0 (Deep Learning Super Sampling) — масштабирование в реальном времени с применением технологии машинного обучения. Третье поколение тензорных ядер.
 NVIDIA DLSS 2.1 — обновлённая технология масштабирования в реальном времени, поддерживающая разрешение вплоть до 8К (на RTX 3090), VR и динамическое разрешение.
 PCI Express 4.0, 18-фазное питание.
 Видеопамять GDDR6X.
 HDMI 2.1 — для подключения мониторов с разрешением 8K и мониторов 4K с высокой частотой обновления экрана.

Цена 
На момент анонса розничные цены в России начинались с 45 490 рублей за GeForce RTX 3070 (в продаже с октября 2020); с 63 490 рублей за GeForce RTX 3080 (в продаже с 17 сентября 2020); со 136 990 рублей за GeForce RTX 3090 (в продаже с 24 сентября 2020).

Технические характеристики

Примечания

Ссылки 
 Видеокарты GeForce RTX 30 на сайте NVIDIA
 NVIDIA представила старшие игровые Ampere: GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 // 3DNews
 Представлены видеокарты GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 // IXBT.com, 01.09.2020
 NVIDIA назвала запуск Ampere лучшим в истории — несмотря на дефицит и завышенные цены // 3DNews, 16.04.2021

Графические процессоры
Видеокарты NVIDIA
Микросхемы видеоконтроллеров